Kölna kan syfta på:
 Kölna – ett till hög temperatur uppvärmt rum eller mindre byggnad som används för bad, se bastu
 Kölna – ett torkrum vid malttillverkning, se mälteri